Mikael Sandberg kan syfta på:

Mikael Sandberg (statsvetare) – en svensk professor i statsvetenskap
Mikael Sandberg (ishockeymålvakt) – en svensk ishockeyspelaren